Templo de Juno Sospita puede referirse a:
 Templo de Juno Sospita (Palatino), templo de la Antigua Roma dedicado a Juno Sospita, situado en el Palatino romano; o
 Templo de Juno Sospita (Foro Olitorio), templo de la Antigua Roma dedicado a Juno Sospita, situado en el Foro Olitorio romano.